Le district ( ) désigne l'échelon territorial intermédiaire entre la commune et le comitat qui a existé au sein de l'ancien Royaume de Hongrie, en Hongrie jusqu'à fin 1983 puis actuellement depuis la réforme territoriale du . Entretemps, c'étaient les micro-régions (kistérség) qui occupaient cet échelon.

Liste des districts 

Royaume de Hongrie